Schlussmann bezeichnet
 eine in vielen Sportarten der Rugby/Fußball-Familie verwendete Bezeichnung für verschiedene Spielerpositionen:
 für die Position im American Football; siehe Runningback
 für die Position im Rugby Union; siehe Positionen im Rugby Union#15 Schlussmann
 für die Position im Rugby League; siehe Rugby-League-Regeln
 einen Torwart
 siehe auch Fullback.